Pianello steht für:

 Pianello (Korsika), Ort in Korsika
 Pianello del Lario, Ort in der Lombardei
 Pianello Val Tidone, Ort in Emilia-Romagna